Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 2017 года с 27 марта по 1 апреля в курортной деревне Заутеланде (провинция Зеландия). Место проведения — Beach Hotel. Система турнира — круговая. 8 участниц.

Сразу три игрока заняли I—III место. Судьбу мест определил количество +ничьих и -ничьих. 

Победителем в третий раз стала Виталия Думеш, серебро у Хейке Верхёл, бронза досталась Лауре Тиммерман.

Расписание 
Понедельник, 27 марта

— Прибытие
— 13:30: Открытие

— 14:00: 1-й раунд

Вторник, 28 марта

— 12:00: раунд 2

Среда, 29 марта

— 09:30: Третий раунд

— 15:00: раунд 4

Четверг, 30 марта

— 12:00: 5 раунд

Пятница, 31 марта

— 12:00: 6-й раунд

Суббота, 1 апреля

— 10:00: 7 раунд

— 15:30: Церемония награждения

Результаты

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов
 Партии и таблица на сайте Федерации шашек Нидерландов

март 2017 года
|женщины 2017
2017 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 2017 году
Спортивные соревнования в Заутеланде